Села:
 Лютівка — Полтавська область, Решетилівський район
 Лютівка — Харківська область, Золочівський район
 Лютівка — Чернігівська область, Сновський район